Zmajevac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim
 Zmajevac – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej